Tatomirești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tatomirești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Tatomirești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui